Thonet bezeichnet:
 Thonet, deutsch-österreichischer Möbelhersteller
 Thonet-Museum in Frankenberg (Eder)

Thonet ist der Familienname folgender Personen:
 August Thonet (1829–1910), deutsch-österreichischer Möbelindustrieller und Komponist
 Georg Thonet (1909–2005), Möbelunternehmer
 Michael Thonet (1796–1871), deutsch-österreichischer Tischlermeister und Industrieller

Thonet ist der Vulgonamen für folgende Häuser:
 Thonethof (Wien), Rotenturmstraße 1–3, Wien; 1882/1883–1962 (heute Kennedyhof); nach Plänen von Ferdinand Fellner der Ältere und Hermann Helmer  Bild
 Thonethaus (Wien), Kärntner Straße 12, Wien; 1875/1876 nach Plänen von Ferdinand Fellner und Hermann Helmer in freier Eisenkonstruktion 
 , Herrengasse 22–26, Graz
 , Herrengasse 28, Graz
 Thonethof (Budapest), Ecke 3 Vigadó tér und 10 Apáczai Csere János utca (früher Mária Valéria utca), Budapest